Miejscowości w USA:
 Itasca – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Itasca – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hill
Gminy w USA:
 Itasca (ang. Itasca Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sherman
 Itasca (ang. Itasca Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Itasca (ang. Itasca County) – w stanie Minnesota
Jezioro w USA:
 jezioro Itasca (ang. Lake Itasca)